Arbter ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur von Arbter (1846–1901), österreichischer General 
 Emil von Arbter (1839–1895), österreichischer General
 Emma Wanda von Arbter (1819–1858), österreichische Schriftstellerin